Фэнни Имлей ( — ), также известная как Фэнни Годвин и Фрэнсис Уолстонкрафт — незаконнорождённая дочь британской феминистки Мэри Уолстонкрафт и американского коммерческого спекулянта Гилберта Имлея.

Хотя Мэри Уолстонкрафт и Гилберт Имлей жили вместе счастливо в течение краткого периода до и после рождения Фэнни, Имлей бросил Уолстонкрафт во Франции в разгар Французской революции. В попытке возродить их отношения она отправилась в Скандинавию для проведения деловых переговоров от его имени, чтобы поправить его финансовое положение, с годовалой Фэнни на руках, но их отношения так никогда и не возродились. После этого Уолстонкрафт влюбилась в английского философа Уильяма Годвина, вышла за него замуж, но умерла во время родов в 1797 году, оставив трёхлетнюю Фанни с Годвином вместе с новорождённой Мэри Уолстонкрафт Годвин (которая в будущем станет автором романа «Франкенштейн, или Современный Прометей»).

Четыре года спустя Годвин женился, и его новая жена, Мэри Джейн Клермонт, ввела в их семью своих собственных детей, в том числе дочь, Клэр Клермонт, что было наиболее значительно для Фэнни Имлей и Мэри Годвин. Обе девушки были обделены заботой новой миссис Годвин, так как внимание она уделяла только своей собственной дочери. Дом Годвинов был ненормальным местом для жизни, с постоянно растущей напряжённостью в отношениях между членами семьи и постоянно увеличивающимися долгами. Мэри и Клэр, будучи ещё подростками, спаслись, убежав на континент с поэтом-романтиком Перси Биши Шелли в 1814 году. Фэнни, оставшаяся дома, продолжала терпеть унижения от Годвина и мачехи. Она жила всё более изолированно от своей семьи и в конце концов покончила жизнь самоубийством в 1816 году в возрасте 22 лет.

Примечания

Литература 

 Gittings, Robert and Jo Manton. Claire Clairmont and the Shelleys 1798–1879. New York: Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-818351-8.
 Holmes, Richard. Footsteps: Adventures of a Romantic Biographer. New York: Viking, 1985. ISBN 0-670-32353-5.
 Holmes, Richard. Shelley: the Pursuit. 1974. London: Harper Perennial, 2005. ISBN 0-00-720458-2.
 Locke, Don. A Fantasy of Reason: The Life and Thought of William Godwin. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. ISBN ISBN 0-7100-0387-0.
 Pollin, B. R. "Fanny Godwin's Suicide Re-examined". Études Anglaises 18:3 (1965): 258–68.
 Seymour, Miranda. Mary Shelley. London: John Murray, 2000. ISBN 0-7195-5711-9.
 St Clair, William. The Godwins and the Shelleys: The biography of a family. New York: W. W. Norton & Co., 1989. ISBN 0-393-02783-X.
 Todd, Janet. Death & the Maidens: Fanny Wollstonecraft and the Shelley Circle. Berkeley: Counterpoint, 2007. ISBN 978-1-58243-339-4.
 Todd, Janet. Mary Wollstonecraft: A Revolutionary Life. London: Weidenfeld and Nicolson, 2000. ISBN 0-231-12184-9.
 Tomalin, Claire. The Life and Death of Mary Wollstonecraft. Rev. ed. New York: Penguin, 1992. ISBN 0-14-016761-7.
 Verhoeven, Wil. Gilbert Imlay: Citizen of the World.  London: Pickering & Chatto, 2008. ISBN 1-85196-859-8.